Ян Виллем те Кольсте (, 11 сентября 1874, Утрехт — 31 января 1936, Гаага) — голландский шахматист (мастер), участник чемпионатов Нидерландов (неофициальный чемпион 1907 г.) и ряда крупных международных соревнований. В составе сборной страны принимал участие в Олимпиаде 1927 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Утрехте
Родившиеся 11 сентября
Родившиеся в 1874 году
Умершие в Гааге
Умершие 31 января
Умершие в 1936 году